Bunga Melur (Semidang Gumay), een plaats in Indonesië
Bunga Melur (Deleng Pokhkisen), een plaats in Indonesië